Андиевы (осет. Андиатæ) — осетинская аристократическая фамилия; имеет женскую форму Андиева.

Известные представители
 Андиев, Геннадий Петрович (1942—1978) — Заслуженный тренер СССР по вольной борьбе (1976).
 Андиев, Магомед Омар оглы (1852—?) — советский конструктор-самоучка, изобретатель, лауреат Сталинской премии.
 Андиев, Сергей Петрович (1946—2002) — Заслуженный тренер СССР по вольной борьбе (1978), мастер спорта международного класса.
 Андиев, Сослан Петрович (1952—2018) — советский борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира, 3-кратный чемпион Европы.